The Futureheads è il primo eponimo album discografico in studio del gruppo musicale inglese The Futureheads, pubblicato nel 2004.

Tracce

Altri progetti

Collegamenti esterni